Carlos de Castro, el nombre puede pertenecer a:

 Carlos de Castro (1835-1911), abogado y rector uruguayo.
 Carlos de Castro (1882-1945), político, diputado y abogado chileno.
 Carlos de Castro (1979-2015), futbolista uruguayo.
 Carlos de Castro (1954), músico y compositor español.